Griesert ist der Familienname folgender Personen:

 Niko Griesert (* 1990), deutscher Fernsehdarsteller
 Uwe-Bernd Griesert (1944–2017), deutscher Kommunalpolitiker (PDS)
 Wolfgang Griesert (* 1957), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), ehemaliger Oberbürgermeister von Osnabrück